Taikaperiode, een periode in de Japanse geschiedenis van 645-650 n.Chr.
 Taika-hervormingen, een reeks staatshervormingen tijdens deze periode
 Taika Waititi, Nieuw-Zeelands acteur en regisseur